Серге́й Архи́пов:
 Архипов, Сергей Георгиевич (1897—1991) — советский художник.
 Архипов, Сергей Емельянович (1921—2010) — советский футбольный судья.